Castres, commune française de l'Aisne ;
 Castres, commune française du Tarn ;
 La Faïencerie de Castres, manufacture de faience située a Castres dans le Tarn
 Castres-Gironde, commune française de la Gironde
 Castres fut aussi au Moyen Âge le nom de deux comtés distincts:
 le comté de Castres, alors en Haute-Lotharingie, d'après l'ancien nom de Donchery dans les Ardennes ;
 le comté de Castres (nom roman) ou de Blieskastel (nom germanique), alors en Lorraine, centré sur Blieskastel dans l'actuel Land de Sarre (Allemagne) ;

 Edouard Castres est un peintre suisse particulièrement connu pour ses représentations de la guerre franco-prussienne de 1870.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France